Волосянківська сільська рада — Закарпатська область, Великоберезнянський район
 Волосянківська сільська рада — Львівська область, Сколівський район